Peter Marshall (n. 1982) – nuotatore statunitense
Peter Marshall (n. 1926) – conduttore televisivo, attore e cantante statunitense
Peter Marshall (1957-1986) – attore britannico
Peter Marshall (n. 1945) – conduttore televisivo britannico
Peter Marshall – predicatore statunitense
Peter Marshall – arbitro di rugby a 15 australiano